Mészáros György (1755–1817) egri apát-kanonok
Mészáros György (1933–2015) kajakozó, edző
Mészáros György (1934–1992) író, újságíró, a cigány nyelv és kultúra kutatója
Mészáros György (?–2012) helytörténész, a Budapesti Városvédő Egyesület alapító tagja
Mészáros György (1950) biokémikus
Mészáros György (1951) festő
Mészáros György (?–) ejtőernyős
Mészáros György (1984–) karmester és zongorista